Die World Baseball Classic 2013 – Qualifikation war das erste Qualifikationsturnier in der Geschichte der World Baseball Classics. Von dem 16 Teams umfassenden Teilnehmerfeld der Endrunde 2013, waren bereits 12 Länder anhand ihres Abschneidens bei den World Baseball Classic 2009, qualifiziert. Das waren Australien, China, die Dominikanische Republik, Italien, Japan, Kuba, Mexiko, Niederlande, Puerto Rico, Südkorea, USA und Venezuela.

Die verbleibenden 4 Teilnehmer wurden in 4 Qualifikationsturnieren ermittelt.
Kanada, Panama, Südafrika und Taiwan, die bereits bei den ersten beiden World Baseball Classics dabei waren, müssen sich für die Endrunde qualifizieren, da sie bei den World Baseball Classics 2009 kein Spiel gewannen. Als europäischen Aspiranten sind Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Tschechien in den Qualifiers. Das Teilnehmerfeld komplettierten Brasilien, Israel, Kolumbien, Neuseeland, Nicaragua, die Philippinen und Thailand. Für die Teilnahme an den World Baseball Classic Qualifiers war das jeweilige Abschneiden bei bisherigen internationalen Turnieren, aktive Mitgliederzahlen, Anzahl von Profispielern, Wachstum und Etablierung des Baseballs im eigenen Land entscheidend.

Qualifikationsturniere

Qualifier 1 
Alle Spiele des Qualifier 1 fanden im Roger Dean Stadium in Jupiter (Florida) statt.

Qualifier 2 
Der Qualifier 2 fand vom 20. bis 24. September 2012 in Regensburg in der Armin-Wolf-Arena statt.

Qualifier 3 
Alle Spiele des Qualifier 3 fanden im Rod Carew National Stadium in Panama City statt.

Qualifier 4 
Alle Spiele des Qualifier 3 fanden im Xinzhuang Baseball Stadium in New Taipei statt.

Einzelnachweise

Weblinks 
offizielle Seite der World Baseball Classic
offizielle Seite des Qualifiers in Regensburg

Baseball 2012
Baseballwettbewerb